Megacyclops languidoides – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1901 roku przez szwedzkiego zoologa Vilhelma Lilljeborga.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1901 roku